|}
Die Bahnstrecke Badrud–Schiras ist eine eingleisige Eisenbahnstrecke im Iran.

Verkehrsgeografie 
Die Strecke ist der südliche Teil der Verbindung Teheran–Qom–Isfahan–Schiras. Sie zweigt in Badrud von der Bahnstrecke Qom–Zahedan ab und führt über Isfahan nach Schiras. Von hier soll sie künftig mit der Bahnstrecke Schiras–Asaluyeh an den Persischen Golf verlängert werden.

Geschichte 
Die Strecke wurde zwischen Bardud und Sistan 1970 in Betrieb genommen und 1979 nach Isfahan verlängert. Von dort erfolgte in den 1980er Jahren in mehreren Schritten eine Verlängerung nach Riz. Der Betrieb auf der neu gebauten Strecke bis Schiras wurde Anfang 2012 aufgenommen.

Verkehr 
Zunächst bestand nur zweimal wöchentlich eine durchgehende Verbindung über die gesamte Strecke nach Teheran. Eine höhere Frequenz des Angebotes scheiterte zunächst an der zu geringen Zahl zur Verfügung stehender Personenwagen. Heute wird hier täglich ein Zugpaar angeboten, sowie zusätzlich an einigen Tagen in der Relation Isfahan–Teheran. Die Fahrzeit beträgt 16 Stunden.

Bauwerke 
Das Empfangsgebäude des Kopfbahnhofs von Schiras ist nach dem Bahnhof Teheran das größte der Iranischen Staatsbahn (RAI).

Literatur 
 Islamic Republic of Iran Ministry of Roads and Urban Developement – Deputy for Construction & Developement of Railway, Airport and Ports: [Karte des iranischen Eisenbahnnetzes]. Stand: August 2014.
 Neil Robinson: World Rail Atlas. Bd. 8: The Middle East and Caucasus. 2006. ISBN 954-12-0128-8.

Weblinks 
 Bahnhof Schiras auf der Homepage der Stadt Schiras.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Iran